Barranca  o Sakana , comarca de Navarra a la merindad de Pamplona que engloba les valls d'Arakil, Ergoiena i Burunda i 15 municipis
 Barranca (ciutat peruana), ciutat portuària a la costa central del Perú, capital del districte i de la província homònims al departament de Lima
 Província de Barranca, província al departament de Lima (Perú)